Сен-Лье () — один из 17 кантонов департамента Об, региона Гранд-Эст, Франция. Административный центр находится в коммуне Бриен-ле-Шато. INSEE код кантона — 1011. Кантон был создан в 2015 году. 7 коммун Сен-Лье находятся в округе Труа, 26 коммун — в округе Ножан-сюр-Сен.

История 
По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Об уменьшилось с 34 до 17. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. Таким образом, кантон Сен-Лье был образован 22 марта 2015 года. Он был сформирован из упразднённых кантонов Марсийи-ле-Айе (20 коммун), Ромийи-сюр-Сен-1 (6 коммун), Сент-Савин (2 коммуны) и Труа-4 (5 коммун).

Политика 
Согласно закону от 17 мая 2013 года избиратели каждого кантона в ходе выборов выбирают двух членов генерального совета департамента разного пола. Они избираются на 6 лет большинством голосов по результату одного или двух туров выборов.

В первом туре кантональных выборов 22 марта 2015 года в Сен-Лье баллотировались 3 пары кандидатов (явка составила 51,35 %). Даниэль Боелен и Никола Жуйе были избраны с поддержкой 52,94 % на 2015—2021 годы.

Коммуны кантона 
В состав кантона входят 33 коммуны. Административный центр находится в Сен-Лье

Примечания 

Кантоны департамента Об